Cresta de gallo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Asclepias curassavica.
 El nombre común de la planta Celosia argentea.
 El nombre común de la planta Dorstenia contrajerva.
 El nombre común de la planta Gladiolus communis.
 El nombre común de la planta Gladiolus italicus.
 El nombre común de la planta Isoplexis chalcantha.
 El nombre común de la planta Onobrychis caput-galli
 El nombre común de la planta Rhinanthus minor.
 El nombre común de la planta Sambucus nigra'''''.